EWN steht für:

 Craven County Regional Airport im US-Bundesstaat North Carolina als IATA-Code
 Entsorgungswerke für Nuklearanlagen, ein Unternehmen für den Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke
 Einwahlrufnummer, eine Rufnummer zur Anwahl eines Modems über das Telefonnetz, siehe Rufnummer

EWN